

Макар'євка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область

Макар'євка — село, Алтайський район, Алтайський край
 Макар'євка — село, Солтонський район, Алтайський край
 Макар'євка — село, Топчихинський район, Алтайський край